I Campionati europei di duathlon del 2003 (XIV edizione) si sono tenuti a Varallo Sesia, Italia, in data 31 maggio 2019.

La gara maschile è stata vinta dal belga Benny Vansteelant, mentre quella femminile dalla francese Edwige Pitel.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente lo spagnolo Isaac Lopez Carrion e l'ungherese Renáta Koch.

La gara valida per il titolo di campione d'europa nella categoria under 23 ha visto trionfare il portoghese Sergio Silva e la belga Miek Vyncke.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di duathlon
Campionati del mondo di duathlon del 2003
Campionati europei di duathlon
Campionati italiani di duathlon
Campionati italiani di duathlon del 2003

Triathlon nel 2003
Campionati europei di duathlon